Henry Bruce (1815-1895) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Aberdare
 Henry Bruce (1851-1929) – brytyjski arystokrata, 2. baron Aberdare